Trébol bravo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Medicago rigidula.
 El nombre común de la planta Trifolium fragiferum.
 El nombre común de la planta '''''Trifolium repens.